Chiesa di Santa Maria della Natività ad Alvignano
Chiesa di Santa Maria della Natività a Bessude
Chiesa di Santa Maria della Natività a Napoli

Pagine correlate 
 Cappella di Santa Maria della Natività